Anaga puede hacer referencia a:

Macizo de Anaga, formación montañosa al noreste de la isla de Tenerife.
Anaga, distrito de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, Canarias).
Clase Anaga una serie de diez patrulleros de la Armada Española.
Menceyato de Anaga uno de los 9 menceyatos en los que estaba dividida la isla de Tenerife.
Parque Rural de Anaga un espacio natural protegido localizado en el Macizo de Anaga.
Península de Anaga situada en el noreste de la isla de Tenerife.